Hotspot (Wi-Fi), zona de cobertura Wi-Fi, en el qual un o diversos punt d'accés proveeixen serveis de xarxa a través d'un proveïdor de serveis d'internet sense fils 
 Hot spot  o punt calent, àrea localitzada de l'astenosfera en què les temperatures són més elevades
 Hotspot  o zona sensible de biodiversitat, regió biogeogràfica amb un reservori significatiu de biodiversitat
 The Hot Spot, pel·lícula estatunidenca de Dennis Hopper estrenada l'any 1990